Баллыджа́ ()/Айгеста́н (), также встречается название Баллуджа — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Аскеранском районе НКР; согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Ходжалинском районе Азербайджана. Через село проходит трасса «Север-Юг», соединяющая Мардакерт, Дрмбон, Баллыджу, Степанакерт, Красный Базар и Гадрут.

Этимология 
По мнению Карла Гана, название «Баллуджа» происходит от корня «бал» () − «мёд», который вместе с «лу» (لو) означает местность известную данным продуктом, а окончание «джа» (جا) привносит уменьшительный смысл.

Население 
По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 963 человека (218 хозяйств), все  — армяне.

Промышленность 
В селе расположено ЗАО «Арцах Бренди Компани», занимающееся производством бренди, коньяков и вин.

Галерея

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики
Аскеранский район НКР